Franciaország
Azay-le-Brûlé, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Azay-sur-Cher, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
Azay-le-Ferron, település Franciaországban, Indre megyében
Azay-sur-Indre, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
Azay-le-Rideau, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
Azay-sur-Thouet, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében